Айвазя́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Айвазян Артур Суренович — український стрілець вірменського походження.
 Ованес Айвазян, також відомий як Айвазовський Іван Костянтинович — український і російський живописець-мариніст вірменського походження.
 Айвазян Петрос Карапетович (* 1922) — радянський вчений в галузі селекції і агротехніки винограду.

Див. також 
 Айвазов